Жупа може бити:

 Жупа (административна област), административна област
 Жупа у време Немањића, назив за управну област у држави Немањића
 Жупан, старешина жупе, српска средњовековна титула
 Жупа (парохија), назив за црквену јединицу (парохију)
 Жупа (географска област), назив за географску целину која обухвата просторну долину са окружењем
 
Географија:

 Жупа (област), област у Рашкој, Србија
 Александровачка жупа, област у Рашкој, Србија
 Летничка жупа, област на КиМ, Србија
 Сиринићка жупа, област на КиМ, Србија
 Средачка жупа, област на КиМ, Србија
 Жупа (Тутин), насеље у општини Тутин, Србија
 Жупа (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Жупа (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Црна Гора
 Жупа (Дрвар), насеље у општини Дрвар, Федерација БиХ
 Жупа (Загвозд), насеље у општини Загвозд, Хрватска
 Жупа Средња, насеље у општини Загвозд, Хрватска
 Жупа Никшићка, насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Добрска Жупа, насеље у општини Цетиње, Црна Гора

Жупе у околини Призрена:
 Средачка Жупа,
 Сиринићка Жупа,
 Гора (регион),
 Опоље,
 Призренски Подгор,

Администрација:
 Жупаније Хрватске,
 Жупаније Мађарске,
 Жупаније Румунске,
 Жупа (римокатоличка), римокатоличка парохија

Остало:
 Жупа Никшићка
 Манастир Жупа Никшићка
 ФК Жупа, фудбалски клуб из Александровца

Поддржавни ентитети